УТР-2 (украинский Т-образный радиотелескоп-2) — Т-образный радиотелескоп в Харьковской области. Строительство было завершено в 1969 году.

Радиотелескоп УТР-2, который до настоящего времени является самым крупным и наиболее совершенным в мире инструментом декаметрового диапазона длин волн. Его отличительными особенностями являются: 
 большие линейные размеры (2x1 км) и эффективная площадь (150000 м2)
 высокая направленность (ширина диаграммы направленности около 0.5°)
 низкий уровень боковых лепестков
 широкий диапазон частот (8-33 МГц)
 электронное управление лучом в широком секторе по обеим координатам и многолучевость
 большой динамический диапазон и помехоустойчивость
 гибко изменяющаяся конфигурация, развитая система контроля и надежность работы

Принадлежит Радиоастрономическому институту НАН Украины. Сооружён по инициативе академика С. Я. Брауде. Является частью радиоинтерферометра УРАН.

В результате боевых действий в ходе российского вторжения в 2022 г. телескоп получил серьезные повреждения, а здание, где был расположен измерительный комплекс обсерватории, научная аппаратура и жилые комнаты персонала, было полностью разрушено

Примечания 

Радиотелескопы
Астрономические интерферометры